Coups de griffes chez Bouglione est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Synopsis  
À Bruxelles, une série d'accidents dramatiques terrifie les artistes du cirque Bouglione. Des menaces sont proférées par un homme se faisant appeler "l'Anglais" qui met Ric au défi. À chaque fois, Ric retrouve brisée la griffe fétiche des artistes, que le patron donne à chaque nouveau. Toutes les agressions concernent en effet des nouveaux numéros.

Ric organise alors de faux accidents, pour susciter la colère de l'agresseur et l'obliger à se découvrir. Mais Ric ne parvient pas à l'arrêter. Il apprend aussi que Tatave est un nouveau également. Celui-ci est victime d'explosions intempestives de son tromblon et de sa vieille guimbarde. Ric prend sa place sous le maquillage et attend le coupable qui ne tarde pas à l'agresser dans les cintres. Mais il fait une chute mortelle : le coupable est Ludo Morin, qui était chef d'un réseau d'espionnage et qui avait caché un micropoint dans la griffe fétiche destinée à l'un des nouveaux numéros. C'est en fait Chita la guenon qui la portait.

Personnages 
 Ric Hochet : reporter
 Commissaire Bourdon
Antonio : lanceur de couteau
Dropy : ventriloque
Alexandra : dompteuse de Chita la guenon
Tatave : clown
Ludo Morin : journaliste

Lieux 
Bruxelles

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1977